Di Meo ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Di Meo (1726–1778), italienischer Geistlicher und Historiker
 Giulio Di Meo (* 1982), italienischer Tennisspieler